Arslanköy peut faire référence à :
 Arslanköy, village turc de la province de Çorum ;
 Arslanköy, village turc de la province de Mersin.